Renchen peut correspondre à :
 Renchen, une petite ville allemande située dans le Bade-Wurtemberg ;
 renchen, un élément du cycle sexagésimal chinois (ou ganzhi)